Стайск  — топоним:

Беларусь 
 Стайск — деревня, Волосовичский сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Стайск — деревня, Слободской сельсовет, Лепельский район, Витебская область